Santa Maria Maior – freguesia di Lisbona
Santa Maria Maior – frazione di Funchal
Santa Maria Maior – frazione di Viana do Castelo
Santa Maria Maior – cattedrale di Lisbona